Machnow può riferirsi a:
 Emy Machnow – nuotatrice svedese
 Groß Machnow (lett. «Machnow grande») – frazione del comune tedesco di Rangsdorf
 Kleinmachnow (lett. «Machnow piccola») – comune tedesco